Reduta Ordona – wiersz Adama Mickiewicza powstały w Dreźnie w 1832
 Reduta Ordona – dzieło fortyfikacyjne z okresu powstania listopadowego, dowódcą artylerii reduty był ppor. Julian Ordon
 Warszawa Reduta Ordona – przystanek kolejowy WKD w Warszawie, nawiązujące nazwą do reduty Ordona
 CH Reduta – centrum handlowe w Warszawie, nawiązujące nazwą do reduty Ordona
 Reduta Ordona – pociąg pancerny Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej